Kögler oder Koegler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kögler (1878–1956), österreichischer Bildhauer
 Brigitta Kögler (* 1944), deutsche Juristin und Politikerin
 David Kögler (* 1993), österreichischer Skibergsteiger und Bergsportler
 Eberhard Kögler (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Erwin Müller-Kögler (1909–nach 1975), deutscher Forstwissenschaftler und Mykologe
 Franz Kögler (1882–1939), deutscher Bauingenieur
 Hans-Herbert Kögler (* 1960), deutscher Philosoph und Gesellschaftstheoretiker
 Hermann Kögler (1885–1966), deutscher Komponist
 Horst Koegler (1927–2012), deutscher Tanzkritiker, Journalist und Schriftsteller
 Ignaz Kögler (1680–1746), deutscher Jesuit und Missionar
 Ilse Kögler (* 1952), österreichische Theologin, Religionspädagogin und Hochschullehrerin
 Joseph Kögler (1765–1817), deutscher Geistlicher und Heimatforscher
 Karl Kögler (1918–2001), österreichischer Komponist
 Kaspar Kögler (1838–1923), deutscher Maler
 Konrad Kögler (* 1941), deutscher Altphilologe, Germanist und Heimatforscher
 Michael Kögler (* 1964), österreichischer Journalist und Regisseur
 Rudolf Kögler (1899–1949), tschechischer Geologe
 Sylvia Kögler (* 1971), österreichische Politikerin
 Udo-Willi Kögler (* 1942), deutscher Ingenieur
 Ulrike Berger-Kögler (* 1964/1965), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Orgelbau Kögler, österreichisches Orgelbauunternehmen